Le mot Kogon peut désigner:

 Eugen Kogon, sociologue allemand. 
 le Kogon, fleuve de Guinée.
 Kōgon, empereur japonais.
 Kogon, ville d'Ouzbékistan.